Елгабаш () — село в Муслюмовском районе Татарстана в составе Семяковского сельского поселения.

История 
Основано в первой  половине  18 в. До 1938 года носило название Сасыбурун. Предки современного татарского населения  входили  в сословие  башкир-вотчинников. Под названием Сасыкурун селение отображено на карте Уфимской провинции 1755 г., вошедшей в атлас И.Красильникова. Жители занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, плотницким, кузнечным, колёсным промыслами. В начале XX века в селе функционировали мечеть, медресе, мектеб. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2410 десятин.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Сасыбрун Мензелинского уезда Уфимской губернии жили 952 человека (492 мужчины и 460 женщин), из них 948 мусульман.

До 1920 года село входило в состав Поисевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года находилось в составе Мензелинского кантона Татарской АССР.С 10 августа 1930 года село входило в состав Муслюмовского района, с 1 февраля 1963 года — в состав Сармановского района. 12 января 1965 года вновь вошло в состав Муслюмовского района.

В 1930 году в селе появился колхоз «Магариф», объединённый в 1959 году с колхозом «Венера» из села Семяково. В 1961 году колхоз «Магариф» вошёл в состав колхоза «Алга».

В 1994 году колхоз был преобразован в коллективное предприятие «Магариф», позднее – в общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Урожай». В 2018 году компания была переименована в ООО «Август-Муслюм».

Национальный состав села: татары.

Известные уроженцы 
 И.Ф. Салихзянов (р. 1964) – заслуженный работник культуры РТ, начальник отдела культуры Муслюмовского муниципального района (с 2011 г.).
 Р.Г. Хабиров (р. 1959) – заслуженный строитель РТ и РФ, меценат (профинансировал строительство многофункционального центра, мечети, водопровода, в 2014 г. – празднование 400-летия села), почетный гражданин Муслюмовского района и города Елабуги.

Экономика 
Жители занимаются молочным скотоводством.

Объекты образования, медицины и культуры 
В селе действуют начальная школа (с 1917 г.), клуб (в 1970 г. построено новое здание), библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (с 2014 г. в здании нового многофункционального центра), ветеринарный пункт. При клубе работают детский хореографический коллектив «Язгуль» (с 2009 г.), театральный коллектив (с 2010 г.).

Религиозные объекты 
Мечеть «Абубакир» (с 2003 г.).

Примечания

Ссылки 
 Село Елгабаш на сайте Муслюмовского краеведческого музея

Населённые пункты Муслюмовского района